La coupe de Russie de rugby à XV 2019 ou en russe  2019 est une compétition de rugby à XV qui oppose quinze clubs russe.

Résultats

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Résumé de la compétition		
		
		
		

2019		
Rugby à XV en 2019		
Sport en Russie en 2019